Ausztria
Burg, egykor önálló község Burgenland tartományban, a Felsőőri járásban, ma Sámfalva része

 Franciaország
Burg, település Hautes-Pyrénées megyében

 Németország
Burg, település Brandenburgban
Burg, a Hessen tartományi Herborn városhoz tartozik, korábban önálló község volt
Burg, település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Eifelkreis Bitburg-Prüm járásában
Burg, település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Bernkastel-Wittlich járásában
Burg, település Schleswig-Holstein tartományban
Burg, város Szász-Anhalt tartományban

  Svájc
Burg im Leimental (fr. La Bourg) község Laufen körzet, Basel-Landschaft kanton